Crierson är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Grierson

 Benjamin Grierson (1826–1911), amerikansk militär känd för
 Griersons räd 1863
 Edward Grierson (1914–1975), brittisk advokat och författare av kriminalromaner
 George Abraham Grierson (1851–1941), brittisk indolog

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn